Alfons III. d'Este (22. října 1591 – 26. května 1644) byl v letech 1628 až 1629 vévodou z Modeny a Reggia a manželem Isabely Savojské, dcery Karla Emanuela I. Savojského a jeho manželky Kateřiny Michaely Španělské.

Život 
Alfons se narodil ve Ferraře jako první syn Cézara d'Este a Virginie Medicejské. V roce 1613 se zúčastnil války proti Lucce a měl primární roli v atentát na hraběte Ercola Popeliho, který se přel s Cézarem o Ferraru (1617).

V roce 1608 se oženil s Isabelou Savojskou, dcerou Karla Emanuela I. Savojského. Zcela se do ní zamiloval, a když v roce 1626 zemřela, uvažoval nad složením řeholních slibů. Po otcově smrti v roce 1628 se stal vévodou z Modeny a Reggia. V roce 1629 však z hradu Sassuolo ohlásil svou abdikaci. 8. září 1629 vstoupil do řádu menších bratří kapucínů v Meranu pod jménem Giambattista da Modena.

Proslul jako kazatel a pomocník umírajících lidí během epidemie, která zasáhla vévodství v letech 1630-1631. V následujícím roce se vrátil do Modeny, ale u dvora nebyl vítaný, a tak odešel do kláštera v Castelnuovo di Garfagnana, postaveného jeho synem, vévodou Františkem I., kde zemřel v roce 1644.

Potomci 
 Cézar d'Este (1609–1613)
 František I. d'Este (1610–1658);
 ⚭ 1631 Marie Kateřina Farnese
 ⚭ 1648 Viktorie Farnese
 ⚭ 1654 Lukrécie Barberini
 Obizzo d'Este (1611–1644); biskup z Modeny
 Kateřina d'Este (1613–1628); jeptiška
 Cézar d'Este (1614–1677); neoženil se a neměl potomky
 Alessandro d'Este (1615)
 Carlo Alessandro d'Este (1616–1679); neoženil se a neměl potomky
 Rinaldo d'Este (1618–1672), kardinál
 Markéta d'Este (1619–1692)
 ⚭ 1647 vévoda Ferrante III. Gonzaga
 Beatrice d'Este (1620)
 Beatrice d'Este (1622–1623)
 Filiberto d'Este (1623–1645)
 Bonifazio d'Este (1624)
 Anna Beatrice d'Este (1626–1690)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. října
Narození v roce 1591
Úmrtí 26. května
Úmrtí v roce 1644
Panovníci, kteří abdikovali
Estenští
Modenští vévodové
Kapucíni
Muži
Narození ve Ferraře